Енді Леннінґ (англ. Andy Lanning; нар. 1963) — американський сценарист коміксів та інкер. Відомий своєю працею з Marvel Comics і DC Comics та співпрацею з Деном Абнеттом.

Бібліографія

Marvel Comics 

 The Punisher: Year One (with co-author Dan Abnett, pencils by Dale Eaglesham and inks by Scott Koblish, 4-issue mini-series, Marvel Comics, 1994–1995)
 Force Works (with co-author Dan Abnett, Marvel Comics, 1994)
 Iceman (with co-author Dan Abnett, and art by Karl Kerschl, Marvel Comics, 2002, ISBN 0-7851-0889-0)
 Annihilation: Nova (with co-author Dan Abnett, and art by Kev Walker, Marvel, 4-issue mini-series, 2006)
 Nova (with co-author Dan Abnett, Marvel Comics, 2007-ongoing)
 Guardians of the Galaxy (with co-author Dan Abnett and art by Paul Pelletier, Marvel Comics, May 2008, ongoing)
 War of Kings (with co-author Dan Abnett and art by Paul Pelletier, Marvel Comics, March–August 2009)
 Fusion (with co-author Dan Abnett and pencils by Tyler Kirkham, Marvel Comics/Top Cow Productions, May 2009-ongoing)
 Realm of Kings (with co-author Dan Abnett):
 Realm of Kings (with Mahmud Asrar/Leonardo Manco, one-shot, Marvel Comics, January 2010)
 Realm of Kings: Imperial Guard (with Kev Walker, five-issue limited series, Marvel Comics, January–May 2010, tpb, 120 pages, June 2010, ISBN 0-7851-4597-4)
 Realm of Kings: Inhumans (with pencils by Pablo Raimondi and inks by Andrew Hennessy, 5-issue limited series, Marvel Comics, January–May 2010)

Marvel UK 

 Death's Head II (inks, with Dan Abnett, and art by Liam Sharp, mini series and ongoing series, Marvel UK, 1991–1993

 Digitek (with co-author John Tomlinson and art by Dermot Power, 4-issue mini-series, Marvel UK, 1992)

 Codename: Genetix (with co-author Graham Marks, pencils by Phil Gascoine and inks by Robin Riggs, 4-issue mini-series, Marvel UK, 1993)

Epic Comics 

 The Sleeze Brothers (with John Carnell, Epic Comics, 1989–1990)
 Dreadlands Epic comics with co author Steve White and art by Phil Gascoine, 4 issue miniseries Epic comics 1992

DC Comics 

 Resurrection Man (with co-author Dan Abnett, and art by Jackson Guice, DC, 1997–1999)
 Batman: "Two Faces" (with co-author Dan Abnett, and art by Anthony Williams, one shot Elseworlds story, DC, 1998)
 Superman:
 "Prime Time" (with co-author Dan Abnett, and art by Graham Higgins), a 10-page short story in Superman 80-Page Giant No. 1 (Feb. 1999)
 "The Superman Monster" (with co-author Dan Abnett, and art by Tom Palmer and Anthony Williams, one-shot Elseworlds story, DC, 1999)
 Return to Krypton (with co-author Dan Abnett, and art by Karl Kerschl, DC, 2004, Titan Books, ISBN 1-84023-798-8)
 Strange Attractors (with co-authors Gail Simone and Dan Abnett, and art by John Byrne, DC, 2006, Titan Books, ISBN 1-84576-249-5, DC, ISBN 1-4012-0917-3)
 Legion Lost (inks, with co-author Dan Abnett, pencils by Oliver Coipel and Pascal Alike, DC, 2000–2001)
 Wonder Woman vol. 2 No. 174 (inks, 2001)

 The Legion (with co-author Dan Abnett, and art by Chris Batista, Chip Wallace, Leonard Kirk, Dave Cockrum, Tony Harris, Tom Feister, Paul Rivoche and Eric Wight, DC, 2001–2004, tpb, Foundations, collects #25–30, 176 pages, 2004, ISBN 1-4012-0338-8)

 iCandy (with co-author Dan Abnett, and art by Kalman Andrasofszky, DC Comics, 2003–2004)

Wildstorm 

 Majestic (with co-author Dan Abnett):
 Volume 1: Strange New Visitor (with Karl Kerschl, collects Action Comics No. 811, Adventures of Superman No. 624, Superman No. 201 and Majestic 4-issue mini-series, 2004, DC, 2005, ISBN 1-4012-0483-X)
 While You Were Out (with Neil Googe, Georges Jeanty and Trevor Scott, collects Majestic #1–7, Wildstorm, 2005, ISBN 1-4012-0850-9)
 Volume 2 (with Neil Googe, Georges Jeanty and Trevor Scott, collects Majestic #8–12, Wildstorm, 2006, ISBN 1-4012-0989-0)
 Volume 3: Final Cut (with Neil Googe, Diego Olmos, Kevin West and others, collects Majestic #13–17 and Wildstorm Winter Special, Wildstorm, January 2007)

The Authority #1–17 (with co-author Dan Abnett, and art by Simon Coleby, Wildstorm, 2008–2010) collected as:

 World's End (136 pages, August 2009, ISBN 1-4012-2362-1)
 Rule Britannia (192 pages, February 2010, ISBN 1-4012-2667-1)

 The Texas Chainsaw Massacre (with co-author Dan Abnett, and art by Wesley Craig, Wildstorm, November 2006)

Boom! Studios 

 Hypernaturals (with co-author Dan Abnett and art by Brad Walker, Andres Guinaldo and Mark Irwin, 12-issue mini-series, BOOM! Studios, July 2012-June 2013)

Titan Publishing Group 

 Star Trek: Voyager: The Collection (with co-authors Dan Abnett and Jeffrey Moy, and art by Drew Struzan, 2002, Titan Books, ISBN 1-84023-320-6)

IPC Media/Rebellion Developments 

 Judge Anderson: "Exorcise Duty" (with Dan Abnett, and art by Anthony Williams, in Judge Dredd An

Примітки

Посилання 

 Andy Lanning  at 2000 AD online
 Andy Lanning on Marvel.com 
 Andy Lanning at the Comic Book DB (archived from the original)
 Abnett & Lanning: On the Eve of Nova's Return to Monthly Fun, Comics Bulletin, 9 April 2007
 Galactus, and Surfer and Skrulls – Oh My! Abnett & Lanning on Nova, Newsarama, 10 April 2008
 Exclusive: interview with "Legion Lost" writers Dan Abnett and Andy Lanning!" , Legione dei Super-Eroi. 26 July 2011

Британські художники коміксів
Британські сценаристи коміксів
Автори коміксів